Bătălia de la Focșani se poate referi la una din bătăliile care a avut lângă Focșani:

 Bătălia de la Focșani (1653)
 Bătălia de la Focșani (1789)

Dezambiguizare